Реал дел Монте има више значења:

 Реал дел Монте (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Реал дел Монте (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику